Bachanalia
 Bachanalia (obraz Petera Paula Rubensa)
 Bachanalia przed hermą Pana
 Bachanalia Fantastyczne